Scoggins ist der Name folgender Personen: 

 Hoyt Scoggins (* 1926), US-amerikanischer Rockabilly-Sänger
 Jerry Scoggins, US-amerikanischer Country-Musiker
 Slim Scoggins, US-amerikanischer Country-Musiker
 Tracy Scoggins (* 1953), US-amerikanische Filmschauspielerin, Filmproduzentin und Fotomodell